Križišče je lahko:

 križišče, prometna površina ob križanju več cest
 Križišče, Sevnica - naselje v Občini Sevnica
 Križišče (drama) - drama Petra Božiča iz leta 1970

Glej tudi 
 Križ (razločitev)
 Križišće, naselje na Hrvaškem